Harten in Atlantis, een verhalenbundel van Stephen King.
Hearts in Atlantis (film), een verfilming van bovengenoemde bundel uit 2001